Die Spielzeit 1963/64 war die 15. reguläre Spielzeit der Schweizer Nationalliga A im Handball.

Modus 
Gespielt werden von den 8 Teams eine Doppelrunde zu je 14 Spielen. Der Sieger ist Schweizer Hallenhandball-Meister.

Finalrunde

Rangliste

Schweizermeister

10. Schweizermeistertitel für die Grasshoppers

Einzelnachweise 

1963_1964
Handballsaison 1963/64